Borrelly steht für:

 Alphonse Louis Nicolas Borrelly, einen französischen Astronomen
 19P/Borrelly, einen vom vorgenannten Astronomen entdeckten kurzperiodischen Kometen 
 (1539) Borrelly, einen nach dem vorgenannten Astronomen benannten Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Borelly
 Borrelli
 Borelli